Курси — многозначный термин: 

 Курси — руины византийского монастыря в Израиле.
 Курси — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, подчиняется административному центру Лечче.
 Курси — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Курси — деревня в Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.
 Курси — деревня в Эстонии в волости Тапа, уезд Ляэне-Вирумаа.
 Курси — деревня в Эстонии в волости Пылтсамаа, уезд Йыгевамаа.

 аль-Курси — 255 аят суры «аль-Бакара».